Hermann Schmidt peut désigner :
 Hermann Schmidt (1892-1978), un géologue et paléontologue allemand ;
 Hermann Schmidt, un commandant du 66e escadron de bombardiers de la Luftwaffe, lors de la seconde guerre mondiale ;
 Hermann Schmidt, un homme politique allemand.